Пем Шрайвер і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Катріна Адамс і Зіна Гаррісон виграли титул, перемігши у фіналі пару Мері Джо Фернандес і Клаудія Коде-Кільш з рахунком 6–3, 3–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Робін Вайт (півфінал)
 Лейла Месхі /  Лариса Савченко (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Клаудія Коде-Кільш (фінал)

Сітка

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1988 Doubles Draw 

Pan Pacific Open
Toray Pan Pacific Open, парний розряд